Enric de França (1083 - ?), fill de Felip I de França
 Enric de França i de Savoia (1121 - 1175), fill de Lluís VI de França. Bisbe de Beauvais i arquebisbe de Reims
 Enric de França o Enric II d'Angulema (1551 - 1586), fill natural d'Enric II de França. Cavaller d'Angulema.
 Enric de França, Enric d'Artois o Enric de Borbó (1820 - 1883), fill natural de Carles Ferran de França. Comte de Chambord i pretendent al tron francès com a "Enric V de França".